Просяное — название населённых пунктов на Украине:

 Просяное — село в Марковском районе Луганской области.
 Просяное — село в Нововодолажском районе Харьковской области.